Союз ТМА-3 — космический корабль серии «Союз ТМА».

Экипаж

Старт 
  Александр Калери (4-й полёт) — командир корабля
  Майкл Фоул (6-й полёт) — бортинженер
  Педро Дуке (2-й полёт) — бортинженер

Посадка 
  Александр Калери (4-й полёт) — командир корабля
  Майкл Фоул (6-й полёт) — бортинженер
  Андре Кёйперс (1-й полёт) — бортинженер

Фотографии

См. также 
 Серия КА «Союз»
 История космонавтики
 Космонавтика
 Хронология пилотируемых космических полётов

Ссылки 
 Космический корабль «Союз ТМА-3»

Пилотируемые космические аппараты
Космические корабли серии «Союз»